Бертолиния:

 Бертолиния — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Бертолиния — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пиауи.